Ермолинский сельский округ

Московская область 

 Ермолинский сельский округ Истринского района (1994—2006)
 Ермолинский сельский округ Талдомского района (1994—2006)

Смоленская область 

 Ермолинский сельский округ Вяземского района